Régulier signifie étymologiquement « conforme aux règles ». Le mot peut être employé comme :
 adjectif
 en linguistique, 
verbe régulier
 en mathématiques
 un élément régulier est un élément par lequel on peut simplifier.
 un espace régulier est un espace topologique possédant une forte propriété de séparation.
 un langage régulier est un type de langage formel et une expression régulière est un moyen de le décrire.
 plusieurs figures géométriques sont dites régulières comme les polygones réguliers, les polyèdres réguliers ou encore les polytopes réguliers.
 un point régulier est un type de point défini par la géométrie différentielle.
 en religion
 le  clergé régulier comprend ceux qui ont prononcé des vœux et vivent en communauté selon une règle (moines et religieux).  Il s'oppose au clergé séculier.

 substantif (rare)
  Soldat (d'Infanterie de ligne) non bataillonnaire d'Afrique
 Celui qui suit les règles du milieu

Régularité : 

 Qualité de ce qui est conforme à la loi, à la règle. Régularité d'une élection, d'un marché, d'un procès.
Régularité maçonnique
 Qualité de ce qui est constant ou continu, uniforme. Régularité des habitudes de travail, régularité au service d'un joueur de tennis...
Régularité perçue
 Qualité de ce qui est récurrent, périodique. Régularité de l'alternance jour/nuit ou des quatre saisons d'une année sur l'autre.
Régularité ferroviaire

Voir aussi 
 
 Classe de régularité d'une fonction

Références